Signakh kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Siğnax, ort, Chodzjaly,

Georgien 

 Sighnaghi, stad i Kachetien, 
 Sighnaghi (distrikt), Kachetien

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar